Osoby o tym nazwisku:
 Jura Gajdzica – chłop z Cisownicy, rolnik, furman, bibliofil, autor pamiętników, twórca pierwszego polskiego ekslibrisu chłopskiego
 Zenon Gajdzica – polski pedagog